Kullrich ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Wilhelm Kullrich (1821–1887), Medailleur und Münzstempelschneider sowie seiner Söhne
 Friedrich Kullrich (1859–1934), Architekt und Stadtplaner und
 Reinhard Kullrich (1869–1947), Bildhauer und Medailleur.